Трико́, Тріко () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 45 км на південний схід від Ам'єна, 39 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 580 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1537,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Трико на сайті французького Національного інституту географії
 Трико на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трико на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Трико на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Трико на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза